Rossow puede hacer referencia a:

Rossow, localidad alemana.
Ricardo Armando Rossow, botánico argentino.